Грёнинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грёнинг, Бруно (1906—1959) — известный немецкий целитель, основной период активности которого пришелся на 1950-е годы.
 Грёнинг, Оскар (1921—2018) — немецкий бухгалтер, унтершарфюрер СС, служивший в концентрационном лагере Аушвиц.

См. также 
 Грёнинген — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Грейнинг, Мэтт (, род. 1954) — американский мультипликатор, создатель культовых мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама».